Mellantjärn kan syfta på:
Mellantjärn, by i Bjurholms kommun,

Sjöar i Sverige

Mellantjärnen, Bohuslän, sjö i Strömstads kommun,  (1,2 ha)
Mellantjärnen (Fellingsbro socken, Västmanland), sjö i Lindesbergs kommun, 
Mellantjärnen (Hjulsjö socken, Västmanland), sjö i Hällefors kommun, 
Mellantjärnen (Gillberga socken, Värmland), sjö i Säffle kommun, 
Mellantjärnen (Gräsmarks socken, Värmland), sjö i Sunne kommun,  (5,62 ha)
Mellantjärnen (Nyeds socken, Värmland), sjö i Karlstads kommun, 
Mellantjärnen (Silbodals socken, Värmland), sjö i Årjängs kommun,  (3,7 ha)
Mellantjärnen (Ekshärads socken, Värmland), sjö i Hagfors kommun,  (9,55 ha)
Mellantjärnen (Gustav Adolfs socken, Värmland), sjö i Hagfors kommun, 
Mellantjärnen (Kroppa socken, Värmland), sjö i Filipstads kommun, 
Mellantjärnen (Nordmarks socken, Värmland), sjö i Filipstads kommun, 
Mellantjärnen (Nyskoga socken, Värmland), sjö i Torsby kommun, 
Mellantjärnet, sjö i Årjängs kommun,  (3,3 ha)
Mellantjärnen (Grangärde socken, Dalarna), sjö i Ludvika kommun, 
Mellantjärnen (Järna socken, Dalarna), sjö i Vansbro kommun, 
Mellantjärnen (Malingsbo socken, Dalarna), sjö i Smedjebackens kommun,  (6,1 ha)
Mellantjärnen (Norrbärke socken, Dalarna, 665287-146860), sjö i Smedjebackens kommun,  (4 ha)
Mellantjärnen (Norrbärke socken, Dalarna, 665616-147433), sjö i Smedjebackens kommun,  (8,52 ha)
Mellantjärnen (Rättviks socken, Dalarna), sjö i Rättviks kommun, 
Mellantjärnen (Särna socken, Dalarna), sjö i Älvdalens kommun,  (69,2 ha)
Mellantjärnen (Transtrands socken, Dalarna), sjö i Malung-Sälens kommun, 
Mellantjärnen (Hamrånge socken, Gästrikland), sjö i Gävle kommun, 
Mellantjärnen (Ockelbo socken, Gästrikland), sjö i Gävle kommun och Ockelbo kommun,  (6,41 ha)
Mellantjärnen (Harmångers socken, Hälsingland), sjö i Nordanstigs kommun, 
Mellantjärnen (Ljusdals socken, Hälsingland), sjö i Ljusdals kommun, 
Mellantjärnen (Los socken, Hälsingland), sjö i Ljusdals kommun och Ovanåkers kommun,  (11,5 ha)
Mellantjärnen (Brunflo socken, Jämtland), sjö i Östersunds kommun, 
Mellantjärnen (Bräcke socken, Jämtland, 695773-148409), sjö i Bräcke kommun, 
Mellantjärnen (Bräcke socken, Jämtland, 696529-148162), sjö i Bräcke kommun, 
Mellantjärnen (Fors socken, Jämtland, 698451-155876), sjö i Ragunda kommun, 
Mellantjärnen (Fors socken, Jämtland, 698718-153800), sjö i Ragunda kommun,  (4,5 ha)
Mellantjärnen (Hotagens socken, Jämtland), sjö i Krokoms kommun, 
Mellantjärnen (Hällesjö socken, Jämtland, 695770-151560), sjö i Bräcke kommun,  (4,67 ha)
Mellantjärnen (Hällesjö socken, Jämtland, 695952-153015), sjö i Bräcke kommun, 
Mellantjärnen (Klövsjö socken, Jämtland), sjö i Bergs kommun, 
Mellantjärnen (Laxsjö socken, Jämtland), sjö i Krokoms kommun, 
Mellantjärnen (Lits socken, Jämtland, 702235-148188), sjö i Östersunds kommun,  (23,9 ha)
Mellantjärnen (Lits socken, Jämtland, 703087-144316), sjö i Östersunds kommun, 
Mellantjärnen (Ragunda socken, Jämtland, 701636-152665), sjö i Ragunda kommun, 
Mellantjärnen (Ragunda socken, Jämtland, 701981-151221), sjö i Ragunda kommun,  (6,91 ha)
Mellantjärnen (Åsarne socken, Jämtland), sjö i Bergs kommun, 
Mellantjärnen (Haverö socken, Medelpad), sjö i Ånge kommun, 
Mellantjärnen (Indals socken, Medelpad), sjö i Sundsvalls kommun, 
Mellantjärnen (Sättna socken, Medelpad), sjö i Sundsvalls kommun,  (3,32 ha)
Mellantjärnen (Tuna socken, Medelpad, 690944-155293), sjö i Sundsvalls kommun,  (3 ha)
Mellantjärnen (Tuna socken, Medelpad, 691333-155589), sjö i Sundsvalls kommun, 
Mellantjärnen (Anundsjö socken, Ångermanland), sjö i Örnsköldsviks kommun,  (1,4 ha)
Mellantjärnen (Boteå socken, Ångermanland), sjö i Sollefteå kommun,  (9,55 ha)
Mellantjärnen (Junsele socken, Ångermanland), sjö i Sollefteå kommun, 
Mellantjärnen (Långsele socken, Ångermanland), sjö i Sollefteå kommun, 
Mellantjärnen (Ramsele socken, Ångermanland), sjö i Sollefteå kommun, 
Mellantjärnen (Tåsjö socken, Ångermanland), sjö i Strömsunds kommun, 
Mellantjärnen (Ytterlännäs socken, Ångermanland), sjö i Kramfors kommun,  (8,56 ha)
Mellantjärnen, Västerbotten, sjö i Skellefteå kommun,

Se även
Mellomtjärn

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn